Al Habtoor Tennis Challenge 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2012 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Дубае, ОАЭ — с 26 ноября по 2 декабря 2012 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Ирина-Камелия Бегу (№ 52 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кимико Датэ-Крумм выигрывает 3й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре федерации.
 Юлия Путинцева уступает 2й финал за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Елена Камерин выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.
 Вера Душевина выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Al Habtoor Tennis Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2012

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

ОАЭ
Теннис
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года
2012